

Sigle
RAM Expansion Unit, una gamma di periferiche Commodore
Restricted Enforcement Unit, un comitato costituito dal governo britannico nel 1987
Research Experiences for Undergraduates, un programma statunitense di ricerca estiva per studenti
Plekhanov Russian Economic University, o in italiano Università russa d'economia Plekhanov

Codici 
 REU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Reus, Reus (Spagna)
 REU – il codice ISO a 3 lettere per lo stato di Réunion.

Altro
Reu, personaggio biblico.